Ghost Opera — восьмой полноформатный студийный альбом американской пауэр-метал-группы Kamelot, вышедший в 2007 году под лейблом SPV. Альбом вышел 1 июня в Германии, 4 июня в Европе и 5 июня в США. На песни «Ghost Opera», «The Human Stain», «Rule the World» и «Love You to Death» были сняты видеоклипы.

Список композиций 
 «Solitaire» — 1:00
 «Rule The World» — 3:40
 «Ghost Opera» — 4:06
 «The Human Stain» — 4:01
 «Blücher» — 4:03
 «Love You to Death» — 5:13
 «Up Through the Ashes» — 4:59
 «Mourning Star» — 4:37
 «Silence of the Darkness» — 3:43
 «Anthem» — 4:24
 «EdenEcho» — 4:13

Бонусные композиции:
«The Pendulous Fall» — 4:00
«Season’s End» — 3:32 (на японском издании)

The Second Coming 
В 2008 году вышло двухдисковое переиздание альбома под названием Ghost Opera: The Second Coming. Помимо самого Ghost Opera на него вошли концертные клипы «The Human Stain» и «Memento Mori», снятые на выступлении Kamelot в Белграде, а также 10 композиций в живом исполнении, три бонусные песни с Ghost Opera и The Black Halo, а также ремикс «Rule the World».

Список композиций 
Диск 1
 «Solitaire» — 1:00
 «Rule the World» — 3:40
 «Ghost Opera» — 4:06
 «The Human Stain» — 4:01
 «Blücher» — 4:03
 «Love You to Death» — 5:13
 «Up Through the Ashes» — 4:59
 «Mourning Star» — 4:37
 «Silence of the Darkness» — 3:43
 «Anthem» — 4:24
 «EdenEcho» — 4:13

Диск 2
 «Solitaire [Live]» — 1:10
 «Ghost Opera [Live]» — 4:06
 «The Human Stain [Live]» — 4:15
 «Mourning Star [Live]» — 4:30
 «When the Lights Are Down [Live]» — 4:03
 «Abandoned [Live]» — 4:15
 «The Haunting (Somewhere in Time) (feat. Simone Simons) [Live]» — 4:33
 «Memento Mori [Live]» — 9:08
 «Epilogue [Live]» — 2:27
 «March of Mephisto [Live]» — 4:49
 «Season’s End» — 3:32
 «The Pendulous Fall» — 3:57
 «Epilogue» — 2:46
 «Rule the World [Remix]» — 4:22

Участники записи

Группа 
 Рой Хан — вокал
 Томас Янгблад — гитара
 Гленн Барри — бас-гитара
 Кейси Грилло — ударные
 Оливер Палотаи — клавишные

Приглашённые музыканты 
 Майкл Роденберг — оркестровки, клавишные
 Симоне Симонс — женский вокал на «Blücher», «Season’s End» и «The Haunting (Somewhere in Time)» [live]
 Аманда Сомервилль — женский вокал на «Mourning Star», «Love You to Death» и «Ghost Opera»
 Саша Пайет — гитара
 Хор — Аманда Сомервилль, Томас Реттке, Роберт Хенекке-Риззо и Синтия Риззо

Альбомы Kamelot
Альбомы SPV/Steamhammer